Barrayar – powieść Lois McMaster Bujold, druga z Sagi Vorkosiganów
 Barrayar – planeta, na której dzieje się akcja większości utworów Sagi Vorkosiganów